Aardrijkskunde
 Bouvet (eiland), Antarctisch eiland, onbewoond afhankelijk gebied van Noorwegen
 La Madeleine-Bouvet, gemeente in het Franse departement Orne

Personen met de achternaam Bouvet
 Albert Bouvet, Frans wielrenner